Ива́н Фёдорович Переве́рзев (, деревня Кузьминка, Орловская губерния, Российская империя — 23 апреля 1978, Москва, СССР) — советский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1975). Лауреат Сталинской премии первой степени (1952).

Биография 
Родился  года (по другим источникам —  года) в деревне Кузьминка (ныне в Знаменском районе, Орловская область) в крестьянской семье.

В 1927—1930 годах учился в Болховской семилетней школе имени К. Маркса, в 1931—1933 — в ФЗУ при 1-м Государственном подшипниковом заводе им. Л. М. Кагановича в Москве, работал на этом заводе токарем. С детства отличался отменным здоровьем и мечтал поступить в морское училище.

В 1938 году окончил Московское городское театральное училище при Театре Революции.

В 1938—1939 годах — актёр Театра Революции (ныне Московский академический театр имени Владимира Маяковского).

В 1939—1940 годах — актёр киностудии «Советская Белорусь» в Ленинграде, в марте—апреле 1940 — Ленинградского театра им. Ленсовета, в 1940—1941 и 1943—1945 — киностудии «Мосфильм», в 1941 — Одесской киностудии, в 1941—1943 — Ташкентской киностудии (ныне киностудия «Узбекфильм»).

С 1945 года — актёр Театра-студии киноактёра.

Детская мечта о море осуществилась в сыграных в кино ролях: капитан-лейтенант Найдёнов в «Морском ястребе», Никулин в картине «Иван Никулин — русский матрос». В 1952 году актёр, игравший матросов, сыграл адмирала Ушакова в дилогии режиссёра М. И. Ромма. После лент «Адмирал Ушаков» и «Корабли штурмуют бастионы» образ великого флотоводца в сознании народа стал ассоциироваться с И. Переверзевым. Даже памятники адмиралу лепили с лица актёра.

Во время войны находился в эвакуации в Ташкенте, продолжал сниматься и играл в созданном в это время М. И. Роммом театре киноактёра, где была поставлена пьеса «Без вины виноватые» А. Н. Островского.

Член КПСС с 1953 года.

Умер 23 апреля 1978 года (по другим источникам — 23 мая) в Москве на 64-м году жизни. Похоронен на Кунцевском кладбище (10 уч.).

Личная жизнь 
В первый раз женился в 1930-е годы, будучи учеником ФЗУ.

Во время съёмок в фильме «Первая перчатка» познакомился с актрисой Надеждой Чередниченко (1927—2019). 14 августа 1946 года они объявили о помолвке. В браке родился сын Сергей. В 1951 году семья распалась.

В 1957 году, во время съёмок в «Полесской легенде», сблизился с актрисой Аллой Ларионовой (1931—2000). Дочь Алёну от актёра Алла родила уже в браке с Николаем Рыбниковым. Отношения с ними не поддерживал.

В 1961 году Надежда Чередниченко вернулась к актёру, однако повторный брак продолжался всего полтора года. Надежда жила за границей (США).

После этого актёр женился снова (на этот раз родился сын) и вновь развёлся. 

В 1967 году познакомился с 26-летней Ольгой Соловьёвой. 13 января 1968 года в Одессе они поженились (для Ольги это был второй брак). Вскоре у них родился сын Фёдор. Ныне Ольга живёт в Германии с мужем-иностранцем.

Имел множество романов.

Творчество

Театральные работы

Театр Революции 
 «Два веронца» У. Шекспира — Валентин
 «Гамлет» У. Шекспира — Лаэрт

 Театр-студия киноактёра 
 «Без вины виноватые» А. Н. Островского
 «Бранденбургские ворота» М. А. Светлова — Коробейничев
 «Глубокие корни» А. Д’Юссо, Дж. Гоу — Брет

 Фильмография 

  — Конвейер смерти — эпизод (нет в титрах)  — Частная жизнь Петра Виноградова — инструктор физкультуры (нет в титрах)  — Моя любовь — Гриша, инженер  — Боевой киносборник № 8 — старший лейтенант (нет в титрах)  — Парень из тайги — Степан Потанин  — Волшебное зерно — Богатырь Мастер На Все Руки  — Морской ястреб — Александр Найдёнов  — Боевой киносборник № 11 (эпизод «Сто второй километр») — Николай, командир партизанской группы  — Два бойца — Толстов (нет в титрах)  — Родные берега — комбат  — Иван Никулин — русский матрос — Иван Никулин (главная роль)
  — Это было в Донбассе — Рябинин  — Первая перчатка — Никита Крутиков  — Повесть о «Неистовом» — Мезенцев, командир «126-го»  — Третий удар — Крейзер, генерал-лейтенант  — Суд чести — Иван Иванович Петренко, учёный  — Кавалер Золотой Звезды — Бойченко  — Далеко от Москвы — инженер (нет в титрах)  — Тарас Шевченко — Иван Иванович Разин, кочегар / Сигизмунд Сераковский  — Садко — Тимофей Ларионович  — Покорители вершин — Виктор  — Адмирал Ушаков — Фёдор Ушаков (главная роль)
  — Корабли штурмуют бастионы — Фёдор Ушаков (главная роль)
  — Герои Шипки — Каторгин, солдат  — Урок жизни — Сергей Ромашко  — Тайна вечной ночи — Денисов  — Иван Франко — митрополит  — Далёкое и близкое — эпизод  — Полесская легенда — Роман  — Гори, моя звезда — Семён Васильевич, секретарь горкома 1957 — Конец Чирвы-Козыря — Степан Иванович Чабаненко, секретарь окружкома 1957 — Во власти золота — Тихон Кондратьевич Молоков, золотопромышленник 1957 — Как поймали Семагу — Семага, вор (главная роль)
  — Дело «пёстрых» — «Незнакомец», шпион 1958 — Дорогой мой человек — Козырев 1958 — Голубая стрела — Бельский 1958 — Киевлянка — Камышин  — Небо зовёт — Корнев  — Домой! — Степан Лежнёв  — Мичман Панин — Григорьев  — Битва в пути — Сергей Васильевич Бликин  — Василий Докучаев — Василий Докучаев 1961 — Иду к вам — Емельянов 1961 — Алые паруса — Лонгрен  — Молодо-зелено — Василий Черемных  — Тишина — Луковский  — Знакомьтесь, Балуев — Павел Петрович Балуев  — Зачарованная Десна — начальник строительства  — Одиночество — секретарь губкомпарта  — Сокровища республики — чекист Иван Фёдорович Веретилин  — Чёрный бизнес — Мельников, генерал  — Ярость — ротмистр Лучицкий  — К свету! (киноальманах) (новелла «Панталаха») — трубочист  — Серая болезнь — Барабанщиков 1966 — Прощай — Державенко  — Сильные духом — Дмитрий Медведев 1967 — Цыган — Иван Дмитриевич 1967 — Поединок в горах — полковник  — Новые приключения неуловимых — начальник штаба Конармии (озвучивал Е. Копелян)
 1968 — День ангела — капитан 1968 — Трембита — Прокоп  — Красная рябина / Jarzębina czerwona (ПНР) — майор  — Опасные гастроли — генерал-губернатор Одессы 1969 — Сердце Бонивура — Жилин, старый крестьянин 1969 — Только правда / Zeit zu leben (ГДР) — профессор Россов  — Секретарь парткома — Шпак  — Освобождение — Василий Чуйков  — Человек в проходном дворе — Иван Фёдорович Войтин  — Корона Российской империи, или Снова неуловимые — начальник ЧК  — Неизвестный, которого знали все — полковник КГБ  — Первый шторм — боцман  — Тайник у Красных камней — тренер  — Спелые вишни / Reife Kirschen (ГДР) — доктор Иванов  — Приключения в городе, которого нет — Джон Сильвер 1974 — Фронт без флангов — отец Павел 1974 — Чисто английское убийство — Бриггс  — Обретёшь в бою — Игнатий Фомич Троилин  — Небо-земля-небо — профессор Раменский  — Солдаты свободы — Василий Иванович Чуйков  — Фронт за линией фронта — отец Павел  — Люди на земле — Семён Корбут  — Соль земли — дед Марей Добролётов Озвучивание 
  — Райнис
  — Невестка — Анна-ага (роль Х. Овезгеленова)

 Архивные кадры 
  — Иван Переверзев (из цикла передач телеканала ДТВ «Как уходили кумиры») (документальный)

 Звания и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (30.08.1951)
 Народный артист РСФСР (15.08.1966)
 Народный артист СССР (28.03.1975)
 Сталинская премия первой степени (1952) — за исполнение ролей С. И. Сераковского и кочегара Разина в фильме «Тарас Шевченко» (1951)
 Орден Трудового Красного Знамени (1974)
 Орден «Знак Почёта» (06.03.1950)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946)

 Память 
 Именем актёра было названо одно из судов Азовского морского пароходства.
 24 июня 2002 года, в Москве, на доме в Большом Афанасьевском переулке, 11/13, установлена мемориальная доска актёру (скульптор Ю. Орлов).

 Примечания 

 Литература 
 Соболев Р. Иван Переверзев // Актёры советского кино. Вып. 9. / Ред-сост. А. М. Сандлер''. — М.: Искусство, 1973. — С. 212—225.

Ссылки 
 Легенды мирового кино. Иван Переверзев.

Персоналии:Московский академический театр им. Вл. Маяковского
Персоналии:Беларусьфильм
Персоналии:Мосфильм
Члены КПСС
Актёры Одесской киностудии
Персоналии:Узбекфильм
Актёры озвучивания СССР
Похороненные на Кунцевском кладбище